Каугава — місто на північному заході Фінляндії.
 Каугава — аеродром в місті Каугава.